John Morton (1420-1500) – angielski kardynał i polityk, Arcybiskup Canterbury
 John Morton (1716–1780) – brytyjski polityk
 John Morton (1724-1777) – amerykański polityk, Ojciec Założyciel
 John W. Morton (1879-1950) – brytyjski lekkoatleta
 John Morton (ur. 1942) – amerykański kierowca wyścigowy
 John Morton (ur. ok. 1948) – amerykański biathlonista
 John Morton (ur. 1967) – amerykański koszykarz

Zobacz też